Qishan bezeichnet folgende Orte:

 Qishan (岐山县), Kreis der Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qishan (Kaohsiung) (旗山區), Stadtbezirk Kaohsiungs auf Taiwan
 Qishan (Ju) (碁山镇), Großgemeinde im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong
 Qishan (Li) (祁山镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Qishan (Pei) (栖山镇), Großgemeinde im Kreis Pei in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Qishan (Qimen) (祁山镇), Großgemeinde im Kreis Qimen in der chinesischen Provinz Anhui
 Qishan (Zhaoyuan) (齐山镇), Großgemeinde der Stadt Zhaoyuan in der chinesischen Provinz Shandong
 Qishan (Jinping) (岐山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Jinping in der chinesischen Provinz Guangdong

siehe auch
 Qi Shan (Shaanxi) (岐山), ein Gebirge in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qi Shan (Shanxi) (岐山), ein Berg nahe der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Qi Shan (Hunan) (岐山), ein Berg im Kreis Hengnan nahe der Stadt Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Wang Qishan (王岐山), chinesischer Politiker